Kerkops bezeichnet:

 Kerkops (Pythagoreer), griechischer orphischer Dichter
 Kerkops von Milet, griechischer Dichter

Siehe auch
 Kerkopen
 Kekrops